Berlin-Westend – dzielnica Berlina
 Berlin-Westend – stacja kolejowa w Berlinie